Лапенков — русская фамилия; женская форма Лапенкова.

Известные носители 
 Лапенков, Евгений Борисович (род. 1984) — российский хоккеист.
 Лапенков, Иван Адамович (1912—1972) — Герой Советского Союза.